Maria II di Braganza –  regina del Portogallo
 Maria Adelaide di Braganza – nobildonna portoghese
 Maria Amelia di Braganza – principessa brasiliana
 Maria Anna di Braganza – infanta di Portogallo
 Maria Anna di Braganza (1899-1971) – principessa portoghese
 Maria Anna Ferdinanda di Braganza – infanta portoghese
 Maria Anna Vittoria di Braganza – principessa portoghese
 Maria Antonia di Braganza – infanta portoghese e duchessa consorte di Parma
 Maria Barbara di Braganza – principessa portoghese
 Maria da Gloria d'Orléans-Braganza – principessa brasiliana
 Maria das Neves di Braganza – infanta portoghese
 Maria Francesca di Braganza – infanta di Portogallo
 Maria Isabella di Braganza – principessa portoghese
 Maria José di Braganza – infanta portoghese
 Maria Pia di Sassonia Coburgo Braganza – scrittrice portoghese
 Maria Teresa di Braganza – infanta portoghese
 Maria Teresa di Braganza (1855-1944) – infanta di Portogallo